Hierba ambrosía puede referirse a:

 el nombre común de la planta Chenopodium ambrosioides; o 
 el nombre común de la planta Chenopodium botrys.